Newbridge ist der Name folgender Orte:

 Newbridge, Stadt in der Republik Irland
 Newbridge (Cornwall), Siedlung in der englischen Gemeinde Madron (Cornwall)
 Newbridge (Edinburgh), Vorort der schottischen Hauptstadt Edinburgh
 Newbridge (Hampshire), Stadt in der englischen Grafschaft Hampshire
 Newbridge (Galway), Dorf im irischen County Galway
 Newbridge (Oxfordshire), Brücke in der englischen Grafschaft Oxfordshire
 Newbridge (Wales), Ort in Wales, Vereinigtes Königreich

Weiterhin steht Newbridge für:
 Huly Hill Cairn, Denkmal nahe Edinburgh, Vereinigtes Königreich

Siehe auch:
 New Bridge